Результаты выступления сборной команды Финляндии на зимних Олимпийских играх 2002 года, проходивших в Солт-Лэйк-Сити, США. Честь страны защищали девяносто восемь спортсменов, принимавших участие в двенадцати видах спорта. В итоге сборная удостоилась семи комплектов наград и в общекомандном зачёте заняла восьмое место.

Медалисты

Золото 
 Янне Лахтела — фристайл, могул.
 Самппа Лаюнен — лыжное двоеборье, индивидуальная гонка.
 Самппа Лаюнен — лыжное двоеборье, спринт.
 Яри Мантила, Ханну Маннинен, Яакко Таллус и Самппа Лаюнен — лыжное двоеборье, командные соревнования.

Серебро 
 Яакко Таллус — лыжное двоеборье, индивидуальная гонка.
 Янне Ахонен, Матти Хаутамяки, Ристо Юссилайнен и Вели-Матти Линдстрём — прыжки с трамплина, К-120, командное первенство.

Бронза 
 Матти Хаутамяки — прыжки с трамплина, К-120, личное первенство.

Результаты соревнований

Сноубординг

Хафпайп 
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Результаты зимних Олимпийских игр 2002 года

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Финляндии в 2002 году